Betsabea – personaggio biblico 
Betsabea – dipinto di Karl Pavlovič Brjullov
Betsabea – dipinto di Jean-Léon Gérôme
Betsabea – nome proprio di persona femminile